Niemcy:
 Heidenberg  – szczyt w Siegen
 Heidenberg  – szczyt w Wasgau
 Heidenberg – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth

Zobacz też:
 Heidelberg